Шліфер Шлойме Міхелевич (1889, Сміла, сучасна Черкаська область — 1957, Москва) — головний рабин Москви з 1943 року.
 Шліфер Йосип Григорович (1896, Олександрія — 1943, Фрунзе) — український лікар-рентгенолог.
 Шліфер Леонід Йосипович (1 квітня 1927, Нова Осипняжка — 19 листопада 2008) — український сільськогосподарський діяч, директор ТОВ «Добробут».